Ви́ктор Никола́евич Бобко́в (24 апреля 1926, Саранск — 17 октября 1944) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, разведчик взвода пешей разведки 609-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта.

Биография 
Виктор Николаевич Бобков родился в Саранске в 1926 году.

В ноябре 1943 года пополнил ряды Красной Армии. В боевых действиях начал принимать участие с мая 1944 года.

15 июля 1944 года во время переправы через реку Неман и боев за плацдарм у реки (в районе деревни Ковши Гродненская область) ефрейтор Бобков получил приказание, доставить информацию командиру полка, вплавь через реку под огнём противника доставил донесение в срок. При этом ефрейтор Бобков получил 2 тяжёлых ранения (в живот и в голову).

17 октября 1944 скончался в госпитале от полученных ранений. Был похоронен на Пролетарском кладбище (Ростов-на-Дону).

24 марта 1945 Указом Президиума Верховного Совета СССР ефрейтору Бобкову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Память 
 На стене МОУ «Лицея № 43» города Саранска установлена памятная табличка, которая рассказывает о подвиге Виктора Бобкова.
 Имя В. Н. Бобкова носит одна из улиц города Гродно.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Разведчики Великой Отечественной войны
Умершие от ран
Похороненные в Ростове-на-Дону